La blimite, ou blumit est un synonyme désuet, qui peut désigner 3 espèces minérales : 
 bindheimite
hübnérite  (blumit de Liebe 1863)
wolframite.

Étymologie  
Dédié au minéralogiste allemand Johann Reinhardt Blum (1802-1888) professeur de minéralogie à Heidelberg.

Notes et références 
 

Minerai